Deux communautés de communes portent ce nom en France :
 Communauté de communes du Savès dans le département de la Haute-Garonne ;
 Communauté de communes du Savès dans le département du Gers.